SuperSprytek i Sprytusie (kor. 눈보리, Nunbori, ang. Noonbory and the Super Seven) – południowokoreańsko-kanadyjski serial animowany wyprodukowany przez Knowledge Network, CTV Two Alberta, BBC Kids, Saskatchewan Communications Network (SCN), Daewon Media i Cookie Jar Entertainment.

Światowa premiera serialu miała miejsce 19 września 2009 roku na kanale CBS. Ostatni odcinek został wyemitowany 12 grudnia 2009 roku. W Polsce premiera serialu odbyła się 9 czerwca 2012 roku na kanale TVP2.

Opis fabuły 
Przygody siódemki pozytywnych superbohaterów, którzy łącząc swoje siły i współdziałając ze sobą pokonują piętrzące się przeciwności losu.

Wersja polska 
Wersja polska: TELEWIZJA POLSKA AGENCJA FILMOWA
Reżyseria:
 Krystyna Kozanecka-Kołakowska (odc. 1-7, 14-26),
 Dorota Kawęcka (odc. 8-13)
Tłumaczenie i dialogi: Dorota Dziadkiewicz
Dźwięk i montaż:
 Urszula Bylica (odc. 1-7, 14-16),
 Jakub Milencki (odc. 8-13, 17-26)
Kierownik produkcji:
 Anna Jaroch-Okapiec (odc. 1-7, 14-26),
 Monika Wojtysiak (odc. 8-13)
Wystąpili:
 Janusz Zadura – SuperSprytek
 Elżbieta Bednarek
 Piotr Stramowski
 Agnieszka Kunikowska
 Katarzyna Owczarz
 Brygida Turowska
 Agata Gawrońska
 Mateusz Lewandowski
 Krzysztof Strużycki
 Zygmunt Sierakowski
 Anna Apostolakis
 Krzysztof Szczerbiński
 Stanisław Zatłoka
oraz:
 Włodzimierz Press
 Lucyna Malec
 Krystyna Kozanecka-Kołakowska
 Cezary Kwieciński
 Iwona Rulewicz
 Łukasz Lewandowski
 Monika Wierzbicka
 Andrzej Gawroński
 Jakub Szydłowski
 Janusz Wituch
i inni

Teksty piosenek: Krzysztof Rześniowiecki
Śpiewał: Jakub Szydłowski

Lektor: Krzysztof Mielańczuk

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Południowokoreańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2009
Seriale telewizyjne zakończone w 2009